Лев Бух:
 Бух, Лев Аронович (более известен как Лев Аркадьевич Аркадьев; 1924—2003) — советский писатель, сценарист и прозаик, автор ряда книг, журналист.
 Бух, Лев Константинович (1847—1917) — русский экономист и революционер, автор статей.